Каменное море:

 Каменное море — форма горного рельефа в виде обширных нагромождений и россыпей неокатанных каменных глыб.
 Каменное море — горный хребет в Адыгее